Реал де Ариба има више значења:

 Реал де Ариба (Кусивиријачи), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Реал де Ариба (Темаскалтепек), насеље у савезној држави Мексико у Мексику